Birthday – singolo della band inglese dei Beatles del 1968
 Birthday – EP del gruppo israeliano degli Infected Mushroom del 2002
 Birthday – album del cantante giapponese Suneohair del 2008
 Birthday – singolo della cantautrice statunitense Katy Perry del 2014
 Birthday – singolo della cantautrice britannica Anne-Marie del 2020